Менон — прізвище індійського походження. Відомі носії:
 Аніл Менон — індійський письменник-фантаст
 Анджолі Ела Менон — індійська художниця
 Нараяна Менон Валлатхол — малаяльський поет

Див. також 
 Менон — діалог Платона